Varatojo pode designar:
 Varatojo lugar da freguesia  de Cós no concelho de Alcobaça, Portugal.
 Convento de Varatojo

Desambiguação